

Tablica

Strijelci 
 27 - Krunoslav Prebeg (NK Dobra Sveti Petar)
 21 - Ivica Rukavina (NK Vatrogasac Gornje Mekušje)
 17 - Denis Laić (NK Vrlovka Kamanje)
 15 - Siniša Špoljarić (NK Mrežnica Zvečaj)
 11 - Ivica Karabogdan (NK Kamensko Karlovac)

Bilješke 
NK Mladost Zagorje Ogulinsko je kažnjena oduzimanjem 3 boda
NK Oštarije je kažnjeno oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 304

1996-97
karlovačka-1